El divino Narciso puede referirse a dos obras de Sor Juana Inés de la Cruz:

 El auto sacramental.
 La loa precedente al auto.

Divino Narciso (desambiguacion)